— японский топоним:
 Кии (полуостров) — полуостров на острове Хонсю.
 Кии (пролив) — пролив, отделяющий Внутреннее Японское море от Тихого океана.
 Кии (провинция) — историческая область Японии.

Прочее 
 КИИ (аббревиатура) — Критическая информационная инфраструктура
 Кии — гавайское название тики — деревянных изображений божеств